PVD est un sigle pouvant désigner :
 Paul van Dyk, disc jockey et compositeur allemand ;
 le Parti de la vérité pour le développement, un parti politique sénégalais ;
 les pays en voie de développement ;
 , en français dépôt physique par phase vapeur, une technique d'élaboration des matériaux.

PVD est un code pouvant signifier :
 .